Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1994 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1994. Tytuł zdobył Hans Nielsen.

Finał 
 Holstebro - 28 maja, Randers - 29 maja 1994

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1994
1994 w sporcie żużlowym
1994 w Danii